

Geografia 
 Rivolta d'Adda – comune italiano della provincia di Cremona in Lombardia

Persone 
 Alberto Rivolta (1967-2019) – ex calciatore italiano
 Alessandro Rivolta (1962) – arciere italiano
 Carlo Rivolta (1943-2008) – attore di teatro
 Carlo Rivolta (1949-1982) – attore e regista teatrale italiano
 Dario Rivolta (1952) – politico italiano
 Enrico Rivolta (1905-1974) – calciatore italiano
 Erica Rivolta (1959) – politica italiana
 Ettore Rivolta (1904-1977) – marciatore italiano
 Luigi Rivolta (1900–...) – calciatore italiano
 Matteo Rivolta (1991) – nuotatore italiano
 Renzo Rivolta (1908-1966) – ingegnere e imprenditore italiano
 Sebastiano Rivolta (1832-1893) – veterinario e batteriologo italiano
 Vincenza Cerati Rivolta (1905-2000) – pianista italiana

Altro 
 Rivolta – atto di sollevamento del popolo contro un ordine costituito, che il più delle volte è lo Stato
 Iso Rivolta – casa automobilistica e motociclistica italiana attiva nel settore dei veicoli a motore dal 1948 al 31 dicembre 1974

Pagine correlate 
 La rivolta